Воинский мемориал в посёлке Весёлый Весёловского района Ростовской области — комплекс памятников, посвящённых памяти солдат Великой Отечественной войны.

Братская могила 
Братское воинское захоронение в парке хутора Весёлый появилось в январе 1943 года, когда сразу после окончания боёв здесь были захоронены советские солдаты, погибшие при освобождении хутора. Позже сюда были перезахоронены местные жители, погибшие от рук оккупантов и захороненные в разных местах. Всего в братской могиле в парке посёлка Весёлый, покоится около 300 человек, из них 113 воинов, погибших в боях за хутор. 89 имён погибших воинов известны, 24 — неизвестны. После окончания Великой Отечественной войны одной из своих первостепенных задач руководство района посчитало увековечивание памяти павших в боях за освобождение Весёловского района советских воинов. Вскоре после Победы, уже 23 мая 1945 года исполком Весёловского Райсовета депутатов трудящихся слушает вопрос «О приведении в порядок братских могил» и постановляет: «Обязать председателя Весёловского с/совета т. Кадачникову поставить памятник над братскими могилами в парке Райцентра х. Весёлый к 15/VII- 45 г.». Первый памятник над братской могилой в Весёлом представлял собой простой обелиск, увенчанный пятиконечной звездой. Обелиск был сложен из кирпича, оштукатурен цементом и покрашен.

В 1951 году над братской могилой в парке Весёлого был установлен памятник, который вместе с постаментом составляет 4 м в высоту.

В 1980-х годах рядом с братской могилой появились стелы с именами погибших на фронтах Великой Отечественной войны односельчан.

В начале 2000-х годов памятник был вновь реконструирован и приобрёл современный вид.

Стела, посвящённая Героям Советского Союза 

В 2014 году мемориальный комплекс посёлка Весёлый пополнился стелой, посвящённой Героям Советского Союза — уроженцам Весёловского района: Михаилу Степановичу Кожемякину, Ивану Алексеевичу Левченко и Михаилу Степановичу Мордвянникову.

Аллея боевой славы 
В 2015 году, в год 70-летия Великой Победы по инициативе Главы Администрации Весёловского района Л. Н. Серокурова в парке посёлка Весёлый была создана Аллея боевой славы. Она посвящена погибшим воинам, призванным в годы Великой Отечественной войны с территории Весёловского района, которые за свои боевые подвиги были удостоены высоких государственных наград.

Аллея выполнена в виде портретной галереи, где фото каждого героя снабжено краткой биографической справкой. По мере сбора информации Аллея пополняется.

Библиография 
 Анисимова, В. День Победы в Весёлом: Об открытии стелы, посвящённой Героям Советского Союза — уроженцам Весёловского района // Новые Зори Маныча. — 2014. — 15 мая. — С. 3.
 Память жива: Книга памяти Весёловского района Ростовской области / Сост. И. А. Шмыгаль. — Ростов н/Д: ООО "Издательский дом «Проф-Пресс», 2012.
 Протокол заседания исполкома Весёловского Райсовета депутатов трудящихся от 23 мая 1945 года № 13.
 Сенченко, К. М. Как молоды мы были… // Зори Маныча. — 1997. — 16 окт. — С. 10.
 Серокуров, Л. Н. Идеи приветствуются: О благоустройстве парка, в том числе о создании Аллеи боевой славы // Новые Зори Маныча. — 2015. — 30 апр. — С. 2.
 Учётная карточка воинского захоронения: Весёловский р-н, п. Весёлый, парк культуры и отдыха // ОБД «Мемориал» : Режим доступа http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89278286&page=1.

Примечания

Ссылки 
 Весёловская Межпоселенческая центральная библиотека
 Официальный сайт Администрации Весёловского района
 ОБД Мемориал

Братские могилы в России
Весёловский район Ростовской области
Мемориальные комплексы России
Памятники Великой Отечественной войны в Ростовской области
Памятники военным
Памятники Ростовской области